La paroisse Saint-Martin en Vermandois est une circonscription administrative de l'église catholique de France, subdivision du diocèse de Soissons, Laon et Saint-Quentin. Cette circonscription a été supprimée le  janvier 2021.

Histoire 

En 1999, le diocèse a décidé en synode de modifier les limites des paroisses et de réduire le nombre de paroisses dans le département. Ainsi, cette année-là, la paroisse est créée en 1999 et elle remplace les 11 anciennes paroisses de la région.
Cette paroisse a été supprimée le  janvier 2021.

Organisation 
La paroisse Saint-Martin en Vermandois est rattachée au diocèse de Soissons, Laon et Saint-Quentin, à l'archidiocèse de Reims et à la province ecclésiastique de Reims. Elle est située dans la zone de Saint-Quentin du diocèse.

Communes de la paroisse 

Le siège de la paroisse est fixé à Bohain-en-Vermandois. La paroisse regroupe les anciennes paroisses des communes de :

Prêtres responsables

Patrimoine religieux remarquable

Pour approfondir

Articles connexes 

Diocèse de Soissons
Liste des églises de l'Aisne

Liens externes 

 Paroisse Saint-Martin en Vermandois sur le site du diocèse

Bibliographie

Sources 

ZAncienne Saint-Martin en Vermandois

paroisse